«José Rojas» puede referirse a:

José Manuel Rojas Bahamondes (1983-), futbolista chileno.
José Manuel Rojas Olmedo (1987-), futbolista español.
José Manuel Rojas Ramírez (1952-), futbolista costarricense.
José Rojas Garcidueñas (1912-1981), crítico literario, teatral y artístico, historiador de la literatura, ensayista y académico mexicano.
José María Rojas Garrido (1824-1883), senador colombiano que ocupó la presidencia de la república durante dos meses.
José María Rojas Espaillat (1828-1907), abogado y diplomático venezolano.
José Joaquín Rojas (1985-), ciclista español.
José Rojas Moreno, diplomático español.
José Antonio de Rojas (1732-1816), criollo y patriota chileno.
José Antonio Rojas (1987-), futbolista chileno.